|-
| (37001) 2000 TL29||||3 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37002) 2000 TP29||||3 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37003) 2000 TF35||||6 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37004) 2000 TN36||||6 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37005) 2000 TO37||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37006) 2000 TS37||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37007) 2000 TY37||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37008) 2000 TB38||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37009) 2000 TC41||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37010) 2000 TW42||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37011) 2000 TZ48||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37012) 2000 TP51||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37013) 2000 TA54||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37014) 2000 TW55||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37015) 2000 TY55||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37016) 2000 TE57||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37017) 2000 TG57||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37018) 2000 TE60||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37019) 2000 TA61||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37020) 2000 TE68||||6 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37021) 2000 UB1||||21 жовтня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 37022 Робертовітторі (Robertovittori)||||22 жовтня 2000||Сормано||Франческо Манка,Дж. Вентре
|-
| (37023) 2000 UD2||||22 жовтня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (37024) 2000 UM5||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37025) 2000 US5||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37026) 2000 UF6||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37027) 2000 UO6||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37028) 2000 UR6||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37029) 2000 UZ6||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37030) 2000 UB7||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37031) 2000 UD8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37032) 2000 UL8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37033) 2000 UX8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37034) 2000 UC9||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37035) 2000 UQ10||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37036) 2000 UA20||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37037) 2000 UK21||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37038) 2000 UN21||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37039) 2000 UX21||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37040) 2000 UP22||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37041) 2000 UZ22||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37042) 2000 UN25||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37043) 2000 US26||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 37044 Папімарсель (Papymarcel)||||27 жовтня 2000||Ле-Крезо||Жан-Клод Мерлен
|-
| (37045) 2000 UG34||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37046) 2000 UP35||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37047) 2000 UU35||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37048) 2000 UZ36||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37049) 2000 UC38||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37050) 2000 UW38||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37051) 2000 UH39||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37052) 2000 UO39||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37053) 2000 UQ39||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37054) 2000 UD40||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37055) 2000 UT40||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37056) 2000 UD42||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37057) 2000 UN42||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37058) 2000 US42||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37059) 2000 UO43||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37060) 2000 UK45||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37061) 2000 UL45||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37062) 2000 UR45||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37063) 2000 UX45||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37064) 2000 UO48||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37065) 2000 UT48||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37066) 2000 UJ49||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37067) 2000 UW49||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37068) 2000 UZ49||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37069) 2000 UC50||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37070) 2000 UT51||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37071) 2000 UY51||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37072) 2000 UF52||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37073) 2000 UH53||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37074) 2000 UV53||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37075) 2000 UC54||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37076) 2000 UK54||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37077) 2000 UK55||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37078) 2000 UZ57||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37079) 2000 UM58||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37080) 2000 US58||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37081) 2000 UW59||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37082) 2000 UH60||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37083) 2000 UK60||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37084) 2000 UD61||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37085) 2000 UO63||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37086) 2000 UU63||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37087) 2000 UN67||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37088) 2000 UE70||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37089) 2000 UQ71||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37090) 2000 UB72||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37091) 2000 UK72||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37092) 2000 UG78||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37093) 2000 UE86||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37094) 2000 UD87||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37095) 2000 UR89||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37096) 2000 UY89||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37097) 2000 UM90||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37098) 2000 UL94||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37099) 2000 UM94||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37100) 2000 UH96||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

37000